Films:
Bad Boys (1983), een film uit 1983 met Sean Penn
Bad Boys (1995), een film uit 1995 met Will Smith en Martin Lawrence
De sequels Bad Boys II (2003) en Bad Boys for Life (2020)
Muziek:
Bad Boys (Wham), een lied van Wham
Bad Boys (Centerfold), een lied van Centerfold
Bad Boys (Inner Circle), een lied van Inner CircleBad Boys (Alexandra Burke)'', een lied van Alexandra Burke
Sport:
De oude naam van basketbalteam de Detroit Pistons